Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич 2006 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в одноимённом американском городе и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 30 января по 6 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Ксавье Малисс
 Парный турнир —  Симон Аспелин /  Тодд Перри

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Томми Хаас обыграл  Ксавье Малисса со счётом 6-3, 3-6, 7-6(5).
 Хаас выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Малисс сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ж. Мюллер
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Б. Ренквист
| RD1-score02-1=64
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Дж. Залзенштейн
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р. Сабыу
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=65
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О. Патьянс
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Павел
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= И. Куницын
| RD1-score07-1=64
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= Т. Хаас
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=8
| RD1-team09= В. Спейди
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Дж. Ван
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=1
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Р. Кендрик
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К. Ким
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= М. Фиш
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С. Гройль
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Х.-Т. Ли
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Р. Джинепри
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=4

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ж. Мюллер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Дж. Залзенштейн
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А. Павел
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=5
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Т. Хаас
| RD2-score04-1=61
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-seed05=8
| RD2-team05= В. Спейди
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Р. Кендрик
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С. Гройль
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Х.-Т. Ли
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= Ж. Мюллер
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= Т. Хаас
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=8
| RD3-team03= В. Спейди
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Х.-Т. Ли
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= Т. Хаас
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=8
| RD4-team02= В. Спейди
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Даниэль Нестор /  Марк Ноулз''' обыграли  Уэсли Муди /  Криса Хаггарда со счётом 6-2, 6-3.
 Нестор выиграл 1-й парный титул в сезоне и 42-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ноулз выиграл 1-й парный титул в сезоне и 40-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный чемпионат в Делрей-Бич

 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 

США
Теннис
Январь 2006 года
Февраль 2006 года
2006